Bobare est un toponyme qui peut désigner :
Bobare, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bobare, un village de Croatie situé dans la municipalité d'Okučani, comitat de Brod-Posavina.
Bobare, la capitale de la paroisse civile d'Aguedo Felipe Alvarado de la municipalité d'Iribarren dans l'État de Lara au Venezuela.